Синдром Экбома - одно из названий двух различных заболеваний, изучавшихся шведским неврологом К.А. Экбомом
 Синдром беспокойных ног, он же синдром Уиллиса-Экбома или Витмака-Экбома
 Дерматозойный бред